O Estádio Paulo Coutinho é um estádio de futebol localizado na cidade de Carazinho, no estado do Rio Grande do Sul, região norte. É um estádio com capacidade atual para quatro mil pessoas, pertencente a Fundescar. Seu Pavilhão Social foi inaugurado por volta de 1965 quando ainda pertencia ao Veterano Futebol Clube. É utilizado para treinamentos e jogos oficiais e amistosos do Clube Atlético de Carazinho, além de ser cedido para jogos dos campeonatos amadores de Carazinho ( Primeira Divisão, Segunda Divisão e Veteranos).

Paulo Coutinho
Estadio Paulo Coutinho